José Luis López puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

 José Luis López Aranguren (1909-1996), filósofo español.
 José Luis López (boxeador) (n.1973) boxeador mexicano.
 José Luis López de Lacalle (1938-2000), periodista español.
 José Luis López (luchador) (n.1934), luchador español.
 José Luis López Monroy (n.1979), futbolista mexicano.
 José Luis López Peinado (n.1934), futbolista español.
 José Luis López Ramírez, conocido como «Puppy» López (n.1981), futbolista costarricense.
 José Luis López Vázquez (1922-2009), actor español de cine y televisión.
 «Pareja López», cuyo nombre real es José Luis López (n.1955), futbolista mexicano.